O ribeirão Indaiá Grande é um corpo d’água situado no município de Três Lagoas, no leste do estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. É um afluente do Rio Sucuriú.

Indaiá Grande, Ribeirão
Geografia de Três Lagoas